Classe Admiral peut désigner deux classes de navires de la Royal Navy :
 classe Admiral, une classe de cuirassés construits dans les années 1880 ;
 classe Admiral, une classe de croiseurs de bataille construits dans les années 1920, ayant participé à la Seconde Guerre mondiale.